

Patronymes 
Luengo serait au 56599 rang des noms de famille en France.

 Vicky Luengo (1990-), une actrice espagnole.
 Beatriz Luengo (1982-), une actrice, danseuse et chanteuse espagnole.
 Antton Luengo (1982-), un coureur cycliste espagnol.

Voir aussi

Notes 

Patronyme hispanique